ОАО «Салаватнефтемаш» (до 1978 года — «Салаватский машиностроительный завод») — производитель оборудования для нефтяной промышленности. Местонахождение предприятия — город Салават.

История 

В 1951 году был введен в действие Ремонтно-механический завод (РМЗ) Комбината № 18, изготовляющий нестандартное оборудования и вводящий в эксплуатацию технологическое оборудование.

В 1957 году на базе РМЗ был создан Салаватский машиностроительный завод (СМЗ).

В 1989 году СМЗ преобразован в НПО «Салаватнефтемаш», в состав которого вошли ПО «Ишимбайнефтепроммаш» (Ишимбайский завод нефтепромыслового оборудования и Ишимбайский машиностроительный завод), Туймазинский Химмаш, Октябрьский ЗНПОИ, Юлаговещенский арматурный завод, завод «Нефтехиммаш» в поселке Маячный. 

В 2000 году НПО «Салаватнефтемаш» преобразован в ОАО «Салаватнефтемаш». 

В 2014 году ОАО «Салаватнефтемаш» стал победителем конкурса между организациями машиностроительных отраслей промышленности Республики Башкортостан в номинации «Лучшая организация условий и охраны труда» среди организации с численностью свыше 1000 человек.

Руководство 

Директора предприятия:

 Тулвинский А. Ш. — с 1953 г.

 Тюрин П. С. — с 1955 г.

 Чопикашвили Ш. А. — с 1956 г.

 Ведерников Л. Г. — с 1965 г.

 Татанаров А. А. — с 1973 г.

 Пурис Е. Г. — с 1974 г.

 Ларцев А. В. — с 1986 г.

 Черных Ю. А. — с 1995 г.

 Рахимов Х. Х. — с 2009 г.

 Галиуллин Р. А. — с 2010 г.
 Запрометов А. Ю. — с 2014 г.

Известные личности 

На предприятии начинали свою трудовую деятельность: постоянный представитель президента Ельцина в Республике Башкортостан Харлов Алексей Иванович, министр по делам МЧС, секретарь межведомственного Совета Администрации президента РБ Магадеев Марат Шарифович.

Литература 
 Газета «Салаватский нефтехимик». № 49 (4982) от 17.12.2011 г. статья «За цистернами выстроилась очередь».
 «Салават». Серия «Города нашей республики». Уфа. Башкирское книжное издательство. 1965.
 «Салават». Уфа. Башкирское книжное издательство. 1987

Примечания 

Появились в 1951 году в России
Предприятия Салавата
Газпром нефтехим Салават